Anton kan syfta på:
 Anton – ett mansnamn av tyskt ursprung

Bulgarien 

 Anton (ort i Bulgarien), Oblast Sofija, obsjtina Anton, 
 Obsjtina Anton, kommun, Oblast Sofija,